Highbury har flere betydninger

 Highbury – et område i London
 Arsenal Stadium – et tidligere stadion, der gik under navnet Highbury grundet placeringen her i London.